Том Хи́льде (; род. 22 сентября 1987 года в Беруме, Норвегия) — известный норвежский прыгун с трамплина, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2010 года и четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира.

Биография 
В Кубке мира Том Хильде дебютировал в 2006 году, в ноябре 2007 года одержал свою первую победу на этапе Кубка Мира в командных соревнованиях. Всего на сегодняшний момент имеет 11 побед на этапах Кубка Мира, из них 8 в командных соревнованиях и 3 в личных. Лучшим достижением по итогам Кубка Мира является 4 место в сезоне 2007/08.

На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах, завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях, а в личных видах показал следующие результаты: нормальный трамплин — 12-е место, большой трамплин — 11-е место.

За свою карьеру участвовал в четырёх Чемпионатах мира, на которых завоевал четыре серебряные медали.

Использует лыжи производства фирмы Fischer, шлем и очки — фирмы Uvex.

Результаты в Кубке мира

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Прыгуны с трамплина Норвегии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года